Северный район — административно-территориальная единица:

Россия 
 Северный район — муниципальное образование в составе Новосибирской области.
 Северный район — муниципальное образование в составе Оренбургской области.
 Северный — район города Москвы.
 Северный район (в простонародье «Микрон») — район города Орла.

Украина 
 Северный район — прежнее название Нагорного района города Харькова.
 Северный район — прежнее название Нахимовского района города Севастополя.

Испания 
 Северный район — район города Севилья.

См. также 
 Северный экономический район
 Северный округ